Один в поле не воин:
 «Один в поле не воин» — выражение, известное всем восточнославянским языкам, фразеологизм, русская народная пословица

Художественные произведения 
 «Один в поле не воин» — роман немецкого писателя Фридриха Шпильгагена
 «Один в поле не воин» () — американский фильм

См. также 
 И один в поле воин